Mitológicas é um conjunto de quatro obras escritas pelo antropólogo, filósofo e etnólogo francês Claude Lévi-Strauss e publicadas entre 1964 e 1971 na França.

Volumes
 O Cru e o Cozido - (fr: Le cru et le cuit) - (1964)
 Do Mel às Cinzas - (fr: Du miel aux cendres) - (1967)
 A Origem das Maneiras à Mesa - (fr: L'origine des manières de table) - (1968)
 O Homem Nu - (fr: L'homme nu) - (1971)

Livros de antropologia
Livros de 1964
Livros de 1967
Livros de 1968
Livros de 1971
Livros da França
Ensaios